Соревнования по метанию диска у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 4 и 5 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в метании диска являлся Пётр Малаховский из Польши.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 64,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 4 августа 2017 года. В сектор вышли 32 участника.

Финал 
Основные соревнования в метании диска у мужчин состоялись 5 августа 2017 года. Лидер мирового сезона Даниэль Столь, показавший в июне 14-й результат в истории метания диска (71,29 м), ожидаемо занимал первое место после второй попытки (69,19 м). Однако сразу следом за ним в сектор вышел литовец Андрюс Гуджюс, который установил личный рекорд и обошёл Столя на два сантиметра — 69,21 м. Несмотря на несколько хороших бросков шведского метателя, расстановка сил осталась неизменной. С наименьшим преимуществом в истории чемпионатов мира победителем стал Гуджюс. До него спортсмен из Литвы в последний раз выигрывал мировое первенство в 2005 году, и это тоже был метатель диска — Виргилиюс Алекна. Американец Мейсон Финли дважды по ходу соревнований улучшил свой личный рекорд, благодаря чему выиграл бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание диска на чемпионатах мира по лёгкой атлетике